Franciaország
Saint-Hippolyte, település Aveyron megyében
Saint-Hippolyte, település Cantal megyében
Saint-Hippolyte, település Charente-Maritime megyében
Saint-Hippolyte, település Doubs megyében
Saint-Hippolyte, település Gironde megyében
Saint-Hippolyte, település Haut-Rhin megyében
Saint-Hippolyte, település Indre-et-Loire megyében
Saint-Hippolyte, település Pyrénées-Orientales megyében